

Ву́лиця Іва́на Багря́ного — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Івана Багряного — вулиця в місті Борисполі.
 Вулиця Івана Багряного — вулиця в місті Києві.
 Вулиця Івана Багряного — вулиця в місті Ковелі.
 Вулиця Івана Багряного — вулиця в місті Лебедин.
 Вулиця Івана Багряного — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Івана Багряного — вулиця в місті Первомайськ.
 Вулиця Івана Багряного — вулиця в місті Стрию.
 Вулиця Івана Багряного — вулиця в місті Сумах.
 Вулиця Івана Багряного — вулиця в місті Умані.
 Вулиця Івана Багряного — вулиця в місті Христинівці.

Провулок Івана Багряного — назва провулку в населених пунктах України.
 Провулок Івана Багряного — провулок в Житомирі.

Вулиці, названі на честь людей